Bleak Output – pierwszy solowy album warszawskiego producenta o pseudonimie Noon. Wydawnictwo ukazało się w 2000 roku nakładem holenderskiej wytwórni muzycznej dDrecords. 23 lutego 2001 roku płyta została wydana w Polsce przez pododdział Asfalt Records – Teeto Records.

21 października 2004 wytwórnia Asfalt Records wydała edycję specjalną albumu zatytułowaną Bleak Output – Special Edition. 

30 sierpnia 2011 roku nakładem oficyny Nowe Nagrania w dystrybucji Asfalt Records ukazała się reedycja albumu pt. Bleak Output Max.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie źródła.

Przypisy 

Albumy hip-hopowe
Albumy wyprodukowane przez Noona
Albumy muzyczne wydane w roku 2000